Álex López puede referirse a:

 Álex López Laz (1991-), baloncestista español;
 Álex López Morón (1970-), tenista español;
 Álex López Sánchez (1988-), futbolista español.